

Cinema 
 Al di sopra di ogni sospetto (Above Suspicion) – film del 1943 diretto da Richard Thorpe
 Al di sopra di ogni sospetto (Above Suspicion) – film del 1995 diretto da Steven Schachter
 Above Suspicion – film del 2000 diretto da Stephen La Rocque
 Above Suspicion – film del 2019 diretto da Phillip Noyce

Televisione 
 Above Suspicion – serie televisiva britannica